Арцтовський Генрик — геофізик, дослідник Антарктики; професор Львівського університету;

 Арцтовський — польська антарктична станція

Див. також 
 Арцтовського півострів